Голдщайн може да се отнася за:
 Курт Голдщайн (1878-1965), американски невролог
 Ойген Голдщайн (1860-1930), германски физик
 Соломон Голдщайн (1884-1968), българо-съветски политик
 Якоб Голдщайн (Джип) (?), български музикант